Csehország
 Vlkoš, település a Hodoníni járásban
 Vlkoš, település a Přerovi járásban